Lembophyllaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Broth.. Enligt Catalogue of Life ingår Lembophyllaceae i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lembophyllaceae 47 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Lembophyllaceae